Ophelia kan syfta på:

 Ophelia – en av Uranus månar
 Ophelia (djur) – ett släkte av ringmaskar
 Ophelia (film, 2018) – en film från 2018 av Claire McCarthy
 171 Ophelia – en asteroid

Se även
 Ofelia (olika betydelser) – flera